Okręty US Navy o nazwie USS  „Cavalla”:
 Pierwszy  był okrętem podwodnym typu Gato. W służbie w latach 1944–1969. Obecnie okręt muzeum.
 Drugi  był okrętem podwodnym typu Sturgeon. W służbie w latach 1973–1998.

Cavalla